11-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2002—2003 годах. Чемпионом в первый раз стало московское Динамо.

Участники 
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 Итера (Новый Уренгой)
 Каспий (Махачкала)
 Норильский никель (Норильск)
 Полигран-Внуково (Москва)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Приволжанин (Казань)
 Саратов (Саратов)
 Спартак (Москва)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 УПИ-ДДТ (Екатеринбург)
 ЦСКА (Москва)

Результаты

Регулярный чемпионат 

* — с «Каспия» снято 3 очка.

Плей-офф (до 2-х побед)

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Лучшие игроки по версии АМФР

Ссылки 
 Futsalplanet

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России в 2003 году
2002 год в мини-футболе
2003 год в мини-футболе